Paulodora är ett släkte av plattmaskar. Paulodora ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Paulodora